Tannery ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tannery (Kentucky)
 Tannery (Maryland)
 Tannery (Pennsylvania)
 Tannery (West Virginia)

Tannery ist der Nachname folgender Personen:

 Jules Tannery (1848–1910), französischer Mathematiker
 Paul Tannery (1843–1904), französischer Mathematik- und Wissenschaftshistoriker